Qilian ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Kreis Qilian (祁连县) im Autonomen Bezirk Haibei der Tibeter in der chinesischen Provinz Qinghai, siehe Qilian;
 die Gemeinde Qilian (祁连乡) im Autonomen Kreis Tianzhu in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Qilian (Tianzhu);

 das Hochgebirge Qilian Shan (祁連山 / 祁连山) in Westchina, siehe Qilian Shan.